Пёт — опустевшее село в Чучковском районе Рязанской области. Входит в Пертовское сельское поселение.

География 
Находится в восточной части Рязанской области на расстоянии приблизительно 8 км на север по прямой от районного центра поселка Чучково  на левом берегу речки Пятша.

История 
Было отмечено еще на карте 1850 года как поселение с 15 дворами. Отмечено также было на карте 1941 года (без названия).

Население 
Численность населения: 8 человек в 2002 году (русские 75 %), 0 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Чучковского района